Села:
 Нараїв — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Нараїв — Рівненська область, Дубенський район
Заповідне урочище:
 Нараїв — заповідне урочище, Рівненська область, Здолбунівський район

Див. також 
 Нараївка